TCW steht für:
 Star Wars: The Clone Wars (Fernsehserie), US-amerikanische Computeranimationsserie
 Thomas Cook Airlines Belgium (ICAO-Code), ehemalige belgische Fluggesellschaft
 VLM Airlines (2017) (ICAO-Code), belgische Fluggesellschaft
 Tocumwal Airport (IATA-Code), Flughafen von Tocumwal, Region Riverina in New South Wales, Australien
 Treibacher Chemische Werke, heute Treibacher Industrie AG
 Twin Cities and Western Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft

tcw steht für:
 Tecpatlán-Totonak (ISO-639-3-Code), Varietät der Totonakischen Sprache in Zentralmexiko

.tcw steht als Dateiendung für:
 TurboCad für Windows, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/T

Abkürzung